El término pronóstico puede referirse, en esta enciclopedia:

 al pronóstico o predicción, la acción y el efecto de anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder;
 al pronóstico médico, el conjunto de datos que poseen los médicos, con base en la ciencia, sobre la probabilidad de que ocurran determinados eventos en el transcurso de una enfermedad;
 al pronóstico del tiempo, la aplicación de la ciencia y la tecnología para predecir el estado de la atmósfera para un período futuro en una localidad o región dada;
 al pronóstico estadístico; en estadística, el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre;
 al pronóstico de ventas, la estimación o previsión de las ventas de un bien o servicio durante un determinado período futuro;
 a un pronóstico deportivo.